Smyrna kan syfta på:

 Smyrna (djur) – ett släkte av fjärilar
 Smyrna (vilayet) – ett vilayet i Osmanska riket

Geografi 
 Smyrna –  ett tidigare namn på en hamnstad i västra Turkiet, se Izmir
 Smyrna, Delaware – en kommun i USA
 Smyrna, Georgia – en stad i USA
 Smyrna, Maine – en kommun i USA
 Smyrna, Tennessee – en stad i USA

Se även 
Smyrnakyrkan